

Cinema 
 Blow – film del 2001 diretto da Ted Demme

Musica 
 Blow – album di Heather Nova del 1993
 Blow – album dei Straitjacket Fits del 1993
 Blow – album di Foetus del 2001
 Blow – singolo di Kesha del 2011
 Blow – singolo di Beyoncé del 2013
 Blow – singolo di Martin Solveig e Laidback Luke del 2014
 Blow – singolo di Ed Sheeran, Chris Stapleton e Bruno Mars del 2019